Expósito puede referirse a:

 Expósito (recién nacido), recién nacido del que se desconoce su origen.

Apellido 
 Expósito (apellido), apellido español originario de la inclusa.
 Esposito (apellido), apellido italiano originario de la inclusa.